Ранчо ла Гарита има више значења:

 Ранчо ла Гарита (Кваутитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо ла Гарита (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику